Grand View ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grand View (Arizona)
 Grand View (Idaho)
 Grand View (Michigan)
 Grand View (Michigan)
 Grand View (Pennsylvania)
 Grand View (Virginia)
 Grand View (Wisconsin), im Bayfield County
 Grand View-on-Hudson (New York)